«Ханума́» () — пьеса Авксентия Цагарели, написанная в 1882 году.

Сюжет 

Действие происходит в Тифлисе, в армянском квартале Авлабаре конца XIX века. Разорившийся грузинский князь Пантиашвили планирует удачно жениться, для чего нанимает известную сваху Хануму, которая нашла для него невесту по имени Гулико. Другая сваха — Кабато — хочет женить князя на своей кандидатке, Соне, дочери богатого авлабарского купца Микича Котрянца. Микич также заинтересован в этом браке, поскольку мечтает о княжеском титуле; он скупает долговые векселя князя.

Котэ, племянник Пантиашвили, влюблён в Сону и, кроме того, даёт ей частные уроки как учитель — князь своим мотовством не оставил ему ни гроша, и Котэ вынужден сам зарабатывать на хлеб. Ханума, желая помешать своей конкурентке и одновременно помочь молодым влюблённым, решает испортить сватовство князя. В день смотрин она переодевается в доме Микича и выдаёт себя за Сону. Увидев старую, кривую и хромую невесту, князь отказывается жениться на ней.

Впоследствии, чтобы князь не смел передумать насчёт изначального плана, Ханума представляет ему Сону как Гулико. Очарованный князь решает взять в жёны Гулико, не подозревая об обмане, но Микич грозится, что привлечёт его к оплате векселей. Тогда Котэ, зная о плутовстве Ханумы, даёт согласие жениться на Соне, которая в памяти дяди осталась неприятной особой. Тем самым он и дядю спасает от долгов, и купцу позволяет поместить на свою карету княжеский герб. Когда возникшая путаница разъясняется, все, тем не менее, остаются довольны по-своему. Князь всё-таки женится на Гулико, Ханума же выходит замуж за приказчика Микича — Акопа.

Театральные постановки 
Большой популярностью пользуется спектакль «Ханума», поставленный в 1972 году Георгием Товстоноговым в Большом драматическом театре; текст пьесы Цагарели при этом был актуализирован Борисом Рацером и Владимиром Константиновым. Этот спектакль считается одной из лучших работ Товстоногова, в 1978 году он был записан для телевидения и в настоящее время издаётся на DVD. Музыку для этой постановки написал Гия Канчели.
Спектакль также идет в Калужском драматическом театре. и Национальном русском театре драмы имени Михаила Лермонтова под названием «Тифлисские свадьбы».

Экранизации 
 «Ханума» — фильм Тбилисской киностудии 1926 года. В заглавной роли — .
 «Кето и Котэ» — фильм Тбилисской киностудии 1948 года. В заглавной роли — Тамара Чавчавадзе.
 «Ханума» — телеспектакль БДТ 1978 года. В заглавной роли — Людмила Макарова.

Примечания 

Пьесы 1882 года